Бондаре́нко — поширене українське прізвище, походить від назви професії бондар.

Відомі носії

А 
 Бондаренко Алла Степанівна (1930, Куп'янськ) — мікробіолог, доктор біологічних наук (1986).
 Бондаренко Альберт Васильович (1930, Сталіно — 1987, Ворошиловград) — український режисер, заслужений артист УРСР (1980).
 Бондаренко Альона Володимирівна (1984) — українська тенісистка, сестра Катерини Бондаренко
 Бондаренко Анатолій:
 Бондаренко Анатолій Анатолійович — старший матрос Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Анатолій Васильович (нар. 1974) — український політик, міський голова Черкас (з 24 листопада 2015).
 Бондаренко Анатолій Григорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Анатолій Дмитрович (1934—2015)  — народний депутат України 1-го скликання
 Бондаренко Анатолій Леонідович — український хоровий диригент, педагог.
 Бондаренко Анатолій Олександрович (1950) — актор, народний артист України (1997).
 Бондаренко Анатолій (1950) — український телеведучий (програми «Хіт Рік» і української редакції «Жди меня»).
 Бондаренко Анатолій Опанасович (1943, Вінниця) — спортсмен (дзюдо), майстер спорту міжнародного класу (1965).

 Бондаренко Андрій Андрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Андрій Володимирович (1987) — український співак.
 Бондаренко Андрій Євгенович (1976) — український політик, громадський діяч, мандрівник, заступник міського голови м. Хмельницький.
 Бондаренко Андрій Ігорович (1978) — український музикант, композитор.
 Бондаренко Андрій Олександрович (1978—2015) — підполковник Збройних сил України, військовий журналіст.
 Бондаренко Андрій Харитонович (1912–1993) — український громадський діяч.
 Бондаренко Артем:
 Бондаренко Артем Анатолійович (1982—2020) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Артем Юрійович (нар. 2000) — український футболіст, атакувальний півзахисник донецького «Шахтаря».

Б 
 Бондаренко Богдан Вікторович (1989) — український легкоатлет
 Бондаренко Богдан Володимирович (1970) — український журналіст і редактор
 Бондаренко Борис:
 Бондаренко Борис Андрійович (1923—2003) — радянський військовик, генерал-майор.
 Бондаренко Борис Іванович (1938—2020) — український фізик, академік НАН України.
 Бондаренко Борис Іванович (1911—?) — український архітектор.

В 
 Бондаренко Валентин Васильович (1937—1961) — член першого загону космонавтів, загинув на тренуванні
 Валерій Бондаренко (нар. 22.04.1953) — естонський футбольний тренер і колишній гравець.
 Бондаренко Валерій Антонович (1947—2020) — український кріобіолог, фізіолог
 Бондаренко Валерій Миколайович (1989—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Валерій Сергійович (нар. 1994) — український футболіст, центральний захисник донецького «Шахтаря», який виступає на правах оренди за «Олександрію».  
 Бондаренко Валерія Володимирівна (1982) — українська тенісистка
 Бондаренко Василь:
 Бондаренко Василь Маркович (1938) — народний депутат України 1-го скликання
 Бондаренко Василь Омелянович (1923—1973) — Герой Радянського Союзу
 Бондаренко Василь Юхимович (1922—2001) — Герой Радянського Союзу

 Бондаренко Віктор Вікторович (1907—1995) — український економіст
 Бондаренко Віктор Вікторович (1967) — український політик, народний депутат від Партії Регіонів
 Бондаренко Віктор Дмитрович (1956) — член-кореспондент НАПНУ, чиновник у галузі освіти
 Бондаренко Віктор Олександрович (1931) — народний депутат України 1-го скликання
 Бондаренко Віктор Степанович (1943—2007) — народний депутат України 1-го скликання

 Бондаренко Віталій Михайлович (1948) — математик, лауреат Державної премії України
 Бондаренко Віталій Юрійович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Владислав Олексійович (1997—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Володимир Валерійович (1981) — Державний секретар Кабінету Міністрів України
 Бондаренко Володимир Володимирович (1985) — Заступник Київського міського голови, Секретар Київради.
 Бондаренко Володимир Данилович (1939) — український зоолог, поет.
 Бондаренко Володимир Дмитрович (1952—2021) — народний депутат України.
 Бондаренко Володимир Іванович ( 1952) — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посланник. Генеральний консул України в Тюмені, Єкатеринбурзі.
 Бондаренко Володимир Іванович (1906—1980) — український художник.
 Бондаренко Володимир Ілліч (*1951) — український науковець у галузі гірництва, доктор технічних наук, професор
 Бондаренко Володимир Олександрович (1975—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Володимир Петрович (1939—2020) — вчений у галузі твердих сплавів та зернистих композиційних матеріалів
 Бондаренко Володимир Петрович — український футболіст, півзахисник ФК «Олександрія»
 Бондаренко Володимир Леонтійович (Володимир Леонтович) — актор «Молодого театру» Леся Курбаса.

Г 
 Бондаренко Геннадій Васильович (1946) — український історик, краєзнавець

 Бондаренко Григорій Антонович (1892—1969) — український художник
 Бондаренко Григорій Іванович (1941) — народний депутат України

Д 
 Бондаренко Денис Олександрович (2003—2022) — солдат окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бондаренко Дмитро Вікторович (1974) — український письменник
 Бондаренко Дмитро Сергійович (1985) — український підприємець і громадський діяч

Е 
 Бондаренко Едуард Леонідович (1970) — український географ-картограф, доктор географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Є 
 Бондаренко Євген Васильович (1905—1977) — український актор, народний артист УРСР та СРСР

І 

 Бондаренко Іван:
 Бондаренко Іван (1746?—1768) — ватажок гайдамацького загону під час Коліївщини
 Бондаренко Іван Антонович (1914—1944) — Герой Радянського Союзу
 Бондаренко Іван Васильович (1875—?) — український оперний та концертний співак (бас-баритон)
 Бондаренко Іван Максимович (1918—1997) — Герой Радянського Союзу.
 Бондаренко Іван Петрович (1955) — український мовознавець, перекладач
 Бондаренко Ігор:
 Бондаренко Ігор Миколайович (1962) — український хірург, онколог, доктор медичних наук.
 Бондаренко Ігор Самійлович (1964) — український підприємець. Голова Закарпатської облдержадміністрації.

К 
 Бондаренко Катерина Володимирівна (1986) — українська тенісистка, сестра Альони Бондаренко
 Бондаренко Костянтин Петрович (1969) — український політолог

Л 
 Бондаренко Леонід:
 Бондаренко Леонід Іванович (1932—2015) — український художник.
 Бондаренко Леонід Іванович (1939—2011) — український інженер, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки
 Бондаренко Леонід Олександрович — начальник Служби правового забезпечення, полковник юстиції, заслужений юрист України
 Бондаренко Людмила Михайлівна (1927—1999) — українська актриса.

М 
 Бондаренко Максим Васильович (1990) — український футболіст
 Бондаренко Марфа Сидорівна — українська народна поетеса,
 Бондаренко Микола Андрійович — старший солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Бондаренко Микола Миколайович (1972—2015) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Бондаренко Микола Миколайович (1998—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Микола Михайлович (нар. 1949) — український художник-графік
 Бондаренко Микола Павлович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Бондаренко Микола Петрович — директор інженерно-маркетингового центру АТ «Сумський завод „Насосенергомаш“», заслужений машинобудівник України.
 Бондаренко Микола Спиридонович (1902—1989) — радянський військовий часів Другої Світової війни

 Бондаренко Михайло Ілліч (1903—1938) — Голова РНК Української РСР
 Бондаренко Михайло Григорович (1912—1943) — учасник другої світової війни, військовий, Герой Радянського Союзу.
 Бондаренко Михайло Захарович (1913—1947) — льотчик, двічі Герой Радянського Союзу
 Бондаренко Михайло Павлович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Михайло Федорович (1944—2013) — український учений у галузі кібернетики
 Бондаренко Михайло Леонтійович (1897—1959) — Герой Соціалістичної Праці, орденоносець

Н 
 Бондаренко (Ісакова) Наталія Володимирівна — заслужений тренер України, мати тенісисток Бондаренко Альони, Валерії та Катерини.
 Бондаренко Ніна Петрівна ( 1941) — майстриня художнього текстилю.

О 
 Бондаренко Оверко Ісакович (1890—1921) — вояк Армії УНР.
 Бондаренко Олег:
 Бондаренко Олег Володимирович (1975) — український юрист, політик.
 Бондаренко Олег Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бондаренко Олег Григорович (1986—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Олександр:
 Бондаренко Олександр Валерійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Олександр Вікторович (1960—2013) — український актор, Народний артист України
 Бондаренко Олександр Вікторович — український підприємець, громадсько-політичний діяч, голова Дніпропетровської ОДА.
 Бондаренко Олександр Миколайович (1966) — колишній український футболіст, гравець збірної України
 Бондаренко Олександр Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Олександр Степанович (1893—1941) — радянський науковець, віце-президент ВАСГНІЛ
 Бондаренко Олександр Федорович (1951) — український науковець, психолог, член-кореспондент АПНУ

 Бондаренко Олексій Васильович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Олексій Дмитрович (1911—1956) — радянський партизан, Герой Радянського Союзу.
 Бондаренко Олена Анатоліївна (1974) — українська журналістка, народний депутат від Партії регіонів.
 Бондаренко Олена Володимирівна (відома як Альона Бондаренко, 1984) — українська тенісистка.
 Бондаренко Олена Федорівна (1955) — українська письменниця, народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко.

П 
 Бондаренко Павло Іванович (1917—1992) — радянський скульптор.
 Бондаренко Павло Іванович (1970) — український письменник.
 Бондаренко Петро Кузьмич (1915—1992) — живописець.
 Бондаренко Павло Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Р 
 Бондаренко Руслан Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Руслан Станіславович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

С 
 Бондаренко Світлана Володимирівна (1935—1996) — українська художниця.
 Бондаренко Світлана Михайлівна (1971) — українська спортсменка, плавчиня-брасистка.
 Бондаренко Сергій Григорович (1954) — український співак (баритон), соліст Київського театру оперети, Народний артист України (2014).
 Бондаренко Семен Костянтинович (1930—1995) — живописець, графік.
 Бондаренко Сергій Миколайович (1995—2022) — штурман вертолітної ланки вертолітної ескадрильї, капітан 18-тої окремої бригади армійської авіації Збройних сил України.
 Бондаренко Станіслав
 Бондаренко Станіслав Валерійович (1987) — український дзюдоїст.
 Бондаренко Станіслав Генадійович (1985) — російський та український актор кіно та театру.
 Бондаренко Станіслав Григорович (1954) — український поет, прозаїк і журналіст.
 Бондаренко Станіслав Євгенович (1979) — український лікар, учений у галузі ортопедії та травматології.
 Бондаренко Степан Григорович (1924—2011) — радянський вчений в області агрохімії.

Т 
 Бондаренко Тетяна Леонідівна — учителька Корсунь-Шевченківської ЗОШ № 1, заслужений вчитель України.
 Бондаренко (Савченко) Тетяна Устимівна (1926—2000) — радянська передовик виробництва, ланкова колгоспу «Більшовик» Полтавського району Полтавської області, Герой Соціалістичної Праці (1949).

Ю 
 Бондаренко Юрій:
 Бондаренко Юрій Васильович (1948) — український біолог, доктор біологічних наук
 Бондаренко Юрій Васильович (1949) — радянський футболіст, футбольний тренер
 Бондаренко Юрій Вікторович (1957) — радянський футболіст, вихованець херсонського футболу
 Бондаренко Юрій Іванович — український патофізіолог
 Бондаренко Юрій Іванович (1942) — український художник-графік

Я 
 Бондаренко Ярослав Віталійович (1965, Київ) — український графік.

Примітки 

Прізвища від назви ремесла